Bognar oder Bognár ist der Familienname folgender Personen:

 Bernadett Bognár-Bódi (* 1986), ungarische Handballspielerin
 Erra Bognar (1887–1979), deutsche Schauspielerin
 Friederike Bognár (1840–1914), deutsch-österreichische Schauspielerin
 Istvan Bognar (* 1991), ungarischer Fußballspieler
 János Bognár (1914–2004), ungarischer Radrennfahrer
 Judit Bognár (1939–2011), ungarische Kugelstoßerin
 Kristina Bognar (* 1983), ungarische Volleyballspielerin
 László Bognár (* 1968), ungarischer Boxer
 Rezsö Bognár (1913–1990), ungarischer Chemiker
 Richárd Bognár (* 1967), ungarischer Sportschütze
 Sándor Bognár (* 1950), ungarischer Springreiter
 Steven Bognar (* 1963), US-amerikanisch-ungarischer Filmregisseur
 Tamás Bognár (* 1978), ungarischer Fußballschiedsrichter
 Zoran Bognar (* 1965), serbischer Dichter und Schriftsteller